Ouanès Khligène, né en  à Bizerte, est un musicien et compositeur tunisien, professeur de musique à l'Institut supérieur de musique de Tunis.

Biographie 
Diplômé de l'Institut supérieur de musique de Tunis en 1986, il achève en 1996 des cours de classe de composition à l'université Paris-VIII.

Il devient ensuite professeur de musique à l'Institut supérieur de musique de Tunis.
 
Il compose plusieurs œuvres pour l'Orchestre symphonique tunisien, l'Orchestre de chambre de Tunis ou les Swiss Clarinet Players ainsi que plusieurs musiques de scènes pour le théâtre et le cinéma.
   
Plusieurs de ses créations ont été données au palais Ennejma Ezzahra du baron d'Erlanger dont la première, Habba, en 2000 ainsi que Le Silence de la mer en 2002 et Le Musicien en 2004.

Œuvres

Références 

Musicien tunisien du XXe siècle
Musicien tunisien du XXIe siècle
Compositeur tunisien
Étudiant de l'université Paris-VIII
Naissance en 1958
Naissance à Bizerte